Таре́лкин — русская фамилия.

Известные носители:

 Тарелкин, Евгений Игоревич (род. 1974) — российский космонавт. Герой Российской Федерации
 Тарелкин, Игорь Евгеньевич (род. 1952) — российский парашютист-испытатель, Герой Российской Федерации.
 Тарелкин, Кандид Касторович — персонаж пьес А. В. Сухово-Кобылина «Дело» и «Смерть Тарелкина».